Par surface de la Terre ou surface terrestre on peut désigner :
 la superficie externe de la Terre (océans et terres émergées) :  ;
 l'interface (géographie) entre la Terre (océans et terres émergées) et l'atmosphère, ou bien les zones superficielles des océans et des terres émergées (y compris la cryosphère et les eaux de surface), notamment dans un contexte météorologique ou climatologique ;
 l'interface entre la  et les couches externes (atmosphère, océan, eau de surface ou glace selon les endroits), ou bien les zones superficielles de la Terre solide, notamment dans un contexte géologique.

Notes et références 

Structure terrestre